Сересаль-де-Пеньяоркада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 17,93 км². Население — 88 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саламанки